Острів — частина суходолу, оточена з усіх сторін водою.

Острів () — село, Підкарпатське воєводство, Ярославський повіт, гміна Радимно

Села
 Острів — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Острів — Житомирська область, Коростенський район
 Острів — Івано-Франківська область, Галицький район
 Острів — Київська область, Білоцерківський район
 Острів — Львівська область, Золочівський район
 Острів — Львівська область, Самбірський район
 Острів — Львівська область, Стрийський район
 Острів — Львівська область, Червоноградський район
 Острів — Рівненська область, Вараський район
 Острів — Рівненська область, Дубенський район, Демидівська селищна громада
 Острів — Рівненська область, Дубенський район, Мирогощанська сільська громада
 Острів — Тернопільська область, Тернопільський район
 Острів — Чернігівська область, Бахмацький район

 Острів — село Бершадського району Волинської області знято з обліку

Інше
 Острів — назва декількох заказників.
 Острів — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, Рівненська область.
Острів (відеогра) - українська відеогра, економічна стратегія.

Див. також 
 Острів — назва декількох фільмів.
 Острів (зупинний пункт)
 Острови (значення)
 Остров